, une communauté non incorporée du comté de Posey dans l'Indiana.
 Stewartsville, une ville du comté de DeKalb, dans le Missouri.
 , une communauté non incorporée du comté de Warren dans le New Jersey.
 , une communauté non incorporée du comté de Belmont dans l'Ohio.